Эта статья о Мардакертском районе Нагорно-Карабахской автономной области, статья о Мартакертском районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Мартакертский район

Агдери́нский райо́н (), до 1991 года Мардаке́ртский райо́н (; )  — административная единица в составе Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР и Азербайджанской Республики.

История 
Образован 8 августа 1930 года при переходе на районное административно-территориальное деление под названием Джерабертский район. 17 сентября 1939 года был переименован в Мардакертский район.

Административным центром района был посёлок Мардакерт. В районе было 3 посёлка городского типа: Мадагиз (статус с 1943 года), Мардакерт (с 1960), Ленинаван (с 1966). Являлся крупнейшим по площади и по населению районом Нагорно-Карабахской автономной области. Имел преимущественно армянское население.

2 сентября 1991 на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР и прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика.

26 ноября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял закон об упразднении НКАО. По этому же закону, Мардакертский район был переименован в Агдеринский.

По завершении Карабахской войны НКР контролировала бо́льшую часть территории бывшего Мардакертского района НКАО, преобразованного в Мартакертский район НКР. По административно-территориальному делению Азербайджана, Агдеринский район был упразднён в 1992 году, а территория бывшего района была включена в состав Агдамского, Кельбаджарского и Тертерского районов. По окончании Карабахской войны, восточная часть бывшего района находилась под контролем Азербайджана; в ходе вооружённого конфликта, произошедшего осенью 2020 года, был также установлен контроль над небольшой территорией на северо-востоке бывшего района.

Население

Примечания 

Нагорный Карабах
Районы Нагорно-Карабахской автономной области
Районы Азербайджана